Thormeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Arndt-Dieter Thormeyer (1920–2013), deutscher promovierter Landwirt und Offizier
 Gottlob Friedrich Thormeyer (1775–1842), deutscher Architekt
 Isolde Thormeyer (1917–?), deutsche Tischtennisspielerin
 Markus Thormeyer (* 1997), kanadischer Schwimmer
 Oda Thormeyer (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Rosa Thormeyer (* 1992), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin

Siehe auch: Dormeyer, Dormeier